Феликсас Визбарас (; 27 марта 1880, Рагауджяй, Паневежский уезд — 1966, Мюнхен, Германия) — литовский инженер-архитектор.

Биография 
Феликсас Визбарас родился 27 марта 1880 года в деревне Рагауджяй, Паневежский уезд. В 1908 году окончил Рижский политехнический институт. В 1909—1918 годах он жил и работал в Украине. В 1918 году вернулся обратно в Литву. 1922—1925 работал Каунасским городским инженером и начальником строительного управления. Старший инспектор Министерства транспорта и коммуникаций Литовской Республики, руководитель строительства мостов (Алитус, , Пренай), старший инспектор набережной Клайпедского порта и руководитель установки порта Швянтойи. В 1940 году уехал жить в Германию. Умер в 1966 году.

Проекты 
 1923 — собственный дом — «Замок Белого Визбара» (переулок Кауко, 2, Каунас);
 1924 — многоквартирные дома (Каунас);
 1924 — индивидуальные дома (Каунас);
 1924 — Монастырь бернардинцев — реставрация (Каунас);
 1924 — Вилиямпольский район (Каунас);
 1925 — Зитский дворец, теперешний Университет Витовта, факультет католического богословия (Каунас);
 1925 — Начальная школа им. В. Кудирки (Каунас);
 1926 — жилой дом для сотрудников Госбанка (Каунас);
 1927 — дом духовенства (Ионишкис);
 1927 — Папилийский костёл имени святой Марии ();
 1927—1928 — Жилой дом Стефании и Костаса Батуря (Каунас);
 1928 — дом общества «Капля Молока», теперешняя музыкальная школа имени Александраса Качанаускаса (Каунас);
 1929 — Правление Центра Будущего Союза, теперешний Каунасский технологический университет, Дворец III (Каунас);
 1931 — Литовское почтовое отделение (Каунас);
 1932 — дом Юозаса Груодиса (ул. Салако 18, Каунас);
 1932 — многоквартирный дом Йонаса и Гедиминаса (ул. Кестучо, 38, Каунас);
 1933 — Дом Юозаса Тюбелиса, теперешняя Каунасская Художественная Гимназия (Каунас);
 1934 — Дворец «Пажангос» теперешний Универститет Витовта, факультет искусств (Каунас);
 1935 — Здания усадьбы президента Антанаса Сметоны;
 1936 — Ужуленская начальная школа имени президента Антанаса Сметоны ();
 1936 — Лестница Кауко (Каунас);
 1936 — автоматическая телефонная станция теперешнее издательство «Свет» (ул. Э. Ожешкенес 10, Каунас);
 1936 — Вилла имени Олимпиёс Визбаренес (ул. Пародос 15, Каунас);
 Многоквартирный дом Мико Чино (ул. Майронио 31, Каунас).

Галерея

Примечания 

Инженеры Литвы
Архитекторы Литвы